Ostericum verticillare är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach. Ostericum verticillare ingår i släktet Ostericum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
verticillare